Teddington – dzielnica Londynu, w hrabstwie Wielki Londyn, dawniej miejscowość w hrabstwie Middlesex
 Teddington – wieś w Gloucestershire (Anglia)
 Teddington (rasa koni)